Questa era la prima edizione di questo torneo.

Il torneo è stato interrotto e cancellato dopo il 28 settembre a causa dell'impatto previsto dell'uragano Ian sulla Carolina del Sud.

Teste di serie 

  Julian Cash  /  Henry Patten
  Andrew Harris /  Luke Saville

  Malek Jaziri /  Nicolás Mejía 
  Aidan McHugh /  Reese Stalder

Wildcard 

  Alec Fritzinger /  Carter Pate (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

LTP Men's Open 2022